Де́лмар, Де́льмар () — англоязычный топоним, фамилия и имя.

Топоним США 
  — город в Айове.
  — поселение в Алабаме.
  — городок в Висконсине.
  — городок в Делавэре.
  — городок в Мэриленде.
  — поселение в штате Нью-Йорк.
  — тауншип в Пенсильвании.

Люди 
Фамилия
Основная статья — 
 Дельмар, Винья (1903—1990) — американская писательница, драматург и сценарист.
  (1910—1984; наст. имя Кеннет Фредерик Фэй Говард) — американский актёр радио, театра, телевидения и озвучивания.
  (род. 1939) — британская певица, актриса театра и телевидения.
 Делмар, Юджин (1841—1909) — американский шахматист.

Имя
  (1926—2008) — американский ребёнок-киноактёр; позднее — новостной фотограф, книжный редактор и издатель.

Псевдоним
 Дельмар — конспиративное имя советского «атомного» разведчика в США, позднее — преподавателя МХТИ, Героя Российской Федерации Жоржа Коваля (1913—2006).

Станции 
См.

См. также 
 
 Делмарва
  — квартал Сент-Луиса (Миссури, США)
  — в составе квартала